Парабель — топоним в России:

 Парабель — река в Томской области.
 Парабель — село в Томской области.